Schwanenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Schwanenbach (Hornberg), Zinken im zentralen Stadtteil von Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schwanenbach (Vöhrenbach), Siedlungsplatz im zentralen Stadtteil von Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Schwanenbach (Ager), linker Zufluss der Ager in Schwanenstadt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schwanenbach (Linach), linker Zufluss der Linach (zur Breg) bei Schwanenbach, Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwanenbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Gutach in Hornberg, zur Kinzig) in Hornberg, Ortenaukreis Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schwanenbeck